Okręty US Navy o nazwie USS  "Saint Paul", pochodzącej od miasta Saint Paul, stolicy stanu Minnesota:
Pierwszy "Saint Paul" (1895) był byłym liniowcem pasażerskim, który został przerobiony na krążownik pomocniczy
Drugi "Saint Paul" (CA-73) był ciężkim krążownikiem typu Baltimore

Dodatkowo jeden okręt US Navy został nazwany od obu miast wchodzących w skład Twin Cities:
 "Minneapolis-Saint Paul" (SSN-708) był 21 okrętem podwodnym typu Los Angeles.

Zobacz też: USS "Minneapolis".

Saint Paul